

Sigle
OSGA (Otdel Stroitelstva Glisserov i Aerosanej,in lingua russa), "Dipartimento per la costruzione degli hovercraft e delle slitte", nell'ex-Unione Sovietica;
OSGA: Office of the Secretary General in Afghanistan ("Ufficio del segretario Generale in Afghanistan inglese), organo delle Nazioni Unite competente per l'Afghanistan, con sede a Jalalabad.

Veicoli
OSGA-6: nome di progetto dell'aeroslitta NKL-6 progettata dall'OSGA sovietico e utilizzata nella guerra russo-finnica.

Note